Oebo’oebo Point kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Uboubo (udde i Indonesien, lat -0,38, long 127,60), 
 Tanjung Uboubo (udde i Indonesien, lat -0,33, long 128,02), 

Robotskapade Indonesienförgreningar